Ivan Kosirnik (liječnik), hrvatski liječnik (1847. – 1924.)
Ivan Kosirnik (političar), slovenski političar (1921.)